Saint-Romain (von Romanus (Rouen)) steht für:
 Kanton Saint-Romain-de-Colbosc, Département Seine-Maritime
 Saint-Romain (Québec), Gemeinde in der Provinz Québec, Kanada
 Saint-Romain (Ayent), Ort in der Schweizer Gemeinde Ayent im Kanton Wallis

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Romain (Charente), Département Charente
 Saint-Romain (Côte-d’Or), Département Côte-d’Or
 Saint-Romain (Puy-de-Dôme), Département Puy-de-Dôme
 Saint-Romain (Vienne), Département Vienne

Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz:
 Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Département Rhône
 Saint-Romain-d’Ay, Département Ardèche
 Saint-Romain-de-Benet, Département Charente-Maritime
 Saint-Romain-de-Colbosc, Département Seine-Maritime
 Saint-Romain-de-Jalionas, Département Isère
 Saint-Romain-de-Lerps, Département Ardèche
 Saint-Romain-de-Monpazier, Département Dordogne
 Saint-Romain-de-Popey, Département Rhône
 Saint-Romain-de-Surieu, Département Isère
 Saint-Romain-d’Urfé, Département Loire
 Saint-Romain-en-Gal, Département Rhône
 Saint-Romain-en-Gier, Département Rhône
 Saint-Romain-en-Jarez, Département Loire
 Saint-Romain-en-Viennois, Département Vaucluse
 Saint-Romain-et-Saint-Clément, Département Dordogne
 Saint-Romain-Lachalm, Département Haute-Loire
 Saint-Romain-la-Motte, Département Loire
 Saint-Romain-la-Virvée, Département Gironde
 Saint-Romain-le-Noble, Département Lot-et-Garonne
 Saint-Romain-le-Preux, Département Yonne
 Saint-Romain-le-Puy, Département Loire
 Saint-Romain-les-Atheux, Département Loire
 Saint-Romain-sous-Gourdon, Département Saône-et-Loire
 Saint-Romain-sous-Versigny, Département Saône-et-Loire
 Saint-Romain-sur-Cher, Département Loir-et-Cher
 Saint-Romain-sur-Gironde, ehemalige Gemeinde im Département Charente-Maritime (heute Gemeinde Floirac)
 Dangé-Saint-Romain, Département Vienne 

St-Romain ist der Name folgender Kirchengebäude:
 St-Romain de Blaye in Blaye
 Basilika St-Romain de Blaye, zerstörte Kirche in Blaye
 St-Romain (Wy-dit-Joli-Village)